Malpractice – film diretto da Bill Bennett del 1989
Malpractice – album discografico dei Dr. Feelgood
Malpractice – album discografico di Redman
Malpractice – gruppo musicale heavy metal finlandese